Парламентские выборы в Тринидаде и Тобаго проходили 5 ноября 2007 года. Регистрация кандидатов продолжалась до 15 октября.

В выборах участвовали правящее Народное национальное движение, оппозиционный Объединённый национальный конгресс — Альянс (коалиция ОНК и шести мелких партий), Народный конгресс, Объединённый фронт Тобаго — Конгресс демократического действия (Тобаго) и Демократическая национальная ассамблея (новая партия, базирующаяся в Тобаго). Кроме этого пять кандидатов были независимые.

Результаты 
Народное национальное движение под руководством Патрика Маннинга получила 26 из 41 места в парламенте. Объединённый национальный конгресс — Альянс под руководством Басдео Пандая получила оставшихся 15 мест. Несмотря на то, что за Народный конгресс проголосовало более 22 % избирателей партия не получила ни одного места.

Примечания 

Тринидад и Тобаго
2007 год в Тринидаде и Тобаго
Выборы в Тринидаде и Тобаго